Claude Allen – astista statunitense
Claude Allen – politico statunitense